A competição de simples feminino foi um dos eventos do tênis nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima. Foi disputada no Club Lawn Tennis de La Exposición, em Lima entre os dias 29 de julho e 4 de agosto.

Calendário
Horário local (UTC-5).

Medalhistas

Cabeças-de-chave

<ol start="1">
  (Semifinais, Medalha de bronze)
  (Primeira rodada)
  (Quartas-de-final)
   (Final, Medalha de prata)

<ol start="5">
  (Quartas-de-final)
  (Quartas-de-final)
  (Campeã, Medalha de ouro)
  (Primeira rodada)

Chaveamento

Finals

Metade superior

Metade inferior

Simples feminino